Marienhagen ist der Name folgender Orte:
 Marienhagen (Duingen), Ortsteil des Fleckens Duingen im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen
 Marienhagen (Vöhl), Ortsteil der Gemeinde Vöhl im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen
 Marienhagen (Wiehl), Ortsteil der Stadt Wiehl im Oberbergischen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Marienhagen in Pommern, siehe Oświno, Dorf im Powiat Stargardzki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Marienhagen in Ostpreußen, siehe Semjonowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland